Die SPAR Premium League 1 Playoffs 2021 waren die Play-offs der SPAR Premium League 1 2020/21. Sie waren die 10 Play-offs der Schweizer SPAR Premium League 1. Der LK Zug gewann das Finale mit 3 zu 0 Spielen gegen den LC Brühl und wurde zum 5 mal Schweizer Meisterinnen. Damit erreichten sie das Double, da sie ebenfalls den Cup gegen die Spono Eagles gewannen.

Modus

Halbfinale 
Der Erste spielt gegen den Letzten der Finalrunde und der Zweite gegen den zweit Letzten in einem Best-of-Three Format.

Finale 
Die Sieger der Halbfinale spielen um den Schweizermeistertitel in einem Best-of-Five Format in der neutralen Axa-Arena in Winterthur.

Playoffs Baum

Spiele

Halbfinale

(1) LC Brühl gegen (4) HSC Kreuzlingen 
Übersicht

(2) Spono Eagles gegen (3) LK Zug 
Übersicht

Neli Irman bekam in der 29 Minute eine Blaue Karte fürs schlagen ins Gesicht der Gegnerin. Das Schiedsgericht entschied, dass es keine sanktionswürdige Aktion war und daher gab es keine Spielsperre.

Finale: (1) LC Brühl gegen (3) LK Zug 
Übersicht

Statistik 
Stand: Nach den Halbfinals

Mannschaft

Spieler

Weblinks 
Webseite
Matchcenter

Einzelnachweise 

2021